John Paul Herbert, britanski dirkač Formule 1, * 25. junij 1964, Romford, Anglija, Združeno kraljestvo.

Življenjepis 
Johnny Herbert je sredini 80. let veljal za najbolj obetajočega voznika v motošportu, mnogi pa so ga primerjali z nekdanjim 2-kratnim svetovnim prvakom Škotom Jimom Clarkom. Zmagal je na festivalu Formule 3 v Brands Hatchu, opazil pa ga je dirkalni menedžer (kasneje lastnik moštva v F1) Eddie Jordan. Skupaj sta v isti kategoriji dirkanja osvojila naslov. Nato se je preselil v višji rang, natančneje v  Formulo 3000. Leta 1988 je doživel svojo najhujšo dirkaško nesrečo v Brands Hatchu, v kateri je povzročil trčenje kar 15-ih dirkalnikov, sam pa jo je odnesel z zlomljeno nogo. Vrstila so se številna vprašanja, če bo Herbert sploh še dirkal v kakšni izmed formul. 

Nato pa je pred sezono 1989 dobil ponudbo moštva Formule 1 Benetton, kjer pa se ni znašel najbolje - na svojo 6.dirko se sploh ni uvrstil. Zato se je za nekaj časa vrnil v Formulo 3000, ob koncu sezone pa je dobil povabilo v moštvo Tyrrell, kjer je ostal do sezone 1994, spet brez vidnejših uspehov. Sredi sezone se je za eno dirko preselil v Ligier, nato pa je zadnji dve dirki sezone vozil spet za moštvo Benetton, ki je po zaslugi vzhajajočega Michaela Schumacherja postalo spoštovanja vredno moštvo. Njegova najboljša sezona je bila leta , saj je imelo moštvo Benetton najboljši dirkalnik v Formuli 1. Dosegel je 2 zmagi, prvo pred domačimi navijači na Veliki nagradi Velike Britanije drugo pa na Veliki nagradi Italije po odstopih dveh največjih tekmecev v sezoni (Damona Hilla in Schumacherja). Tema dvema uspehoma je dodal še eno drugo in eno tretje mesto, sezono pa je končal kot četrti s 45 točkami.

Nato pa je podpisal pogodbo za švicarsko moštvo Sauber in najboljša uvrstitev v sezone 1996, je bilo 3. mesto na Veliki nagradi Monaka, na dirki, kjer so do cilja prišli le 4 dirkačev. Dosežek je ponovil leto kasneje na Veliki nagradi Madžarske. Nato pa se je zgubil v povprečju, sezono 1998 je končal z 1 točko iz uvodne dirke v Avstraliji. Nato je prestopil v moštvo Jackija Stewarta, z dokaj konkurenčnimi Fordovimi motorji in presenetljivo osvojil zmago na Veliki nagradi Evrope, ki je potekala v dežnih razmerah in z mnogimi menjavami v vodstvu. Moštvo je prevzel angleški Jaguar, Herbert pa je v moštvu ostal le zaradi pogodbe, ki jo je sklenil s Stewartom leto poprej. Po sezoni 2000 je kar se tiče dirk odložil dirkaške rokavice, vendar ne za dolgo, leto kasneje jo opravljal vlogo testnega voznika pri Arrowsu.

Po slovesu iz Formule 1 se je z Mazdo udeležil dirke 24 ur Le Mansa, ki jo je že zmagal leta 1991 prav tako z Mazdo.

Leta 2005, je bil Herbert opravljal vlogo športnega direktorja moštva Jordan, ki se je vmes preimenoval v Midland F1 za sezono 2006. V septembru 2006 je Midlanda kupil Spyker, Herbertu pa niso želeli podaljšati pogodbe.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Stewartovi dirkači Formule 1
Jaguarjevi dirkači Formule 1